

Referências bíblicas ao aglomerado das Plêiades 
 Livro de Jó: 9-9
9-9 "[...] quem fez a Urso, o Órion, o Sete-estrelo e as recâmaras do sul"
 Livro de Jó: 38-31
38-31 "Ou poderás tu, atar as cadeias do Sete-estrelo, ou soltar os laços de Órion?"
 Livro de Amós: 5-8
5-8 "[...] procurai o que faz o Sete-estrelo, e o Órion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite; o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra: o Senhor é o seu nome."

Tupi-Guarani 
As Plêiades são significativas na cultura dos indígenas da América do Sul, em especial para os Tupi-guaranis do Brasil. Seu aparecimento marca o início do ano no Calendário Tupi-Guarani

Há várias lendas Tupi explicando a existência do grupo estelar. Numa delas é visível o objetivo de incentivar uma "maternidade responsável". Uma jovem tupi, mãe de sete filhos pequenos, não cuidava do mesmos, deixando-os ao encargo da avó das crianças. Morrendo a avó, a única alternativa dos pequenos foi voar, fugir, para o céu e lá formar a constelação do Sete Estrelo, como as Plêiades são também conhecidas em português

Objetos listados no Catálogo Messier